Евдоки́я Но́викова: Новикова, Евдокия Андреевна (1902—1999) — схимонахиня.
 Новикова, Евдокия Дмитриевна (1915—1988) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.